

Persone

Neustadter
Scott Neustadter – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Neustädter
Helmut Neustädter, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Helmut Newton – fotografo tedesco naturalizzato australiano
Peter Neustädter – ex calciatore kazako di origine tedesca
Roman Neustädter – calciatore tedesco naturalizzato russo, figlio di Peter

Altro
1. Wiener Neustädter Sportclub – società calcistica austriaca
Wiener Neustädter Lokomotivfabrik – azienda costruttrice ferroviaria austriaca